Slovo varieta má různý význam podle kontextu:

 Varieta (biologie) – taxonomická jednotka, je synonymem slova odrůda.
 Varieta (lingvistika) – verze (útvar) jazyka se speciální komunikační funkcí; daná teritoriálně, sociálně nebo funkčně (např. dialekt, standardní/spisovný jazyk, pidžin, slang)
 Varieta (matematika) – prostor, který má lokálně stejné vlastnosti jako eukleidovský prostor, ale jako celek může topologicky odlišný.
 Algebraická varieta – matematická množina definovaná soustavou polynomiálních rovnic
 Varieta algeber – třída matematických struktur v univerzální algebře, kterou lze popsat soustavou rovnic
 Varieta (pedologie) – kategorizační jednotka Morfogenetického klasifikačního systému půd ČSSR.